Українська народна партія (1902)
Українська народна партія (1999)